Il singolare del torneo di tennis Baden Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tejmuraz Gabašvili che ha battuto in finale Tobias Kamke 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tejmuraz Gabašvili (Campione)
 Andreas Beck (primo turno)
 Adrian Cruciat (primo turno)
 Björn Phau (semifinali)

 Daniel Köllerer (primo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Simon Stadler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baden Open 2008